San Marcos kan syfta på:

Colombia 

 San Marcos kommun, Colombia, 
 San Marcos, Colombia,

Costa Rica 

 San Marcos, Costa Rica, San José,

Guatemala 

 San Marcos La Laguna, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 San Marcos (departement), 
 Municipio de San Marcos (kommun), kommun, 
 San Marcos, Guatemala, Departamento de San Marcos, Municipio de San Marcos,

Honduras 

 San Marcos de Colón (ort), Choluteca, 
 San Marcos kommun, Santa Bárbara, 
 San Marcos, Santa Bárbara, 
 San Marcos kommun, Ocotepeque, 
 San Marcos, Ocotepeque,

Mexiko 

 Vega de San Marcos (ort), Veracruz, San Rafael, 
 San Marcos, Hidalgo, Tula de Allende, 
 San Marcos, San Marcos (Guerrero), 
 San Marcos, Apaxtla, 
 San Marcos, Coahuila, 
 San Marcos, Galeana, 
 San Marcos, San Marcos (Jalisco), 
 San Marcos, Tonila, 
 San Marcos kommun, Guerrero, 
 San Marcos kommun, Jalisco, 
 San Marcos, Coyutla, 
 San Marcos, Chilapa de Álvarez, 
 San Marcos, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 San Marcos (västra Ocosingo kommun), 
 San Marcos, Altamirano, 
 San Marcos, Puebla, 
 San Marcos, Metlatónoc, 
 San Marcos, Malinaltepec, 
 San Marcos, Tlapa de Comonfort, 
 San Marcos, Acatepec, 
 San Marcos, La Concordia, 
 San Marcos, Tecpatán, 
 San Marcos, Yaxcabá, 
 San Marcos (norra Ocosingo kommun), 
 San Marcos (östra Ocosingo kommun), 
 San Marcos, La Trinitaria, 
 San Marcos, Villa Corzo, 
 San Marcos, Cintalapa, 
 San Marcos, Tekax, 
 San Marcos, Oaxaca, San Martín Peras, 
 San Marcos, San Andrés Tuxtla, 
 San Marcos, Oxchuc, 
 San Marcos, Mexico City, 
 San Marcos, Teopisca, 
 San Marcos, Villaflores,

Nicaragua 

 San Marcos (ort i Nicaragua), Carazo,

Spanien 

 San Marcos (berg), Katalonien, Província de Barcelona,

USA 

 San Marcos, Texas, countyhuvudort, Hays County, 
 San Marcos, Kalifornien, ort, San Diego County,